Кунино — название нескольких населённых пунктов.

Болгария 
 Кунино — село  во Врачанской области, входит в общину Роман.

Россия 
 Кунино — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Кунино — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Кунино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Кунино — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Кунино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Кунино — деревня в Угличском районе Ярославской области.